Kangerlutsiaq bezeichnet:
 Kangerlutsiaq (Bucht, Itilleq), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerlutsiaq (Bucht, Tasermiut Kangerluat, östlich), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerlutsiaq (Bucht, Tasermiut Kangerluat, westlich), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerlutsiaq (Fjord, Itilleq), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerlutsiaq (Fjord, Kissarsiitilik), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerlutsiaq (Fjord, Sammisoq, östlich), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerlutsiaq (Fjord, Sammisoq, westlich), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland